Керим Авджи (; ) — турецкий футболист, полузащитник клуба «Бандырмаспор».

Клубная карьера 
Родившийся в Германии Керим Авджи занимался футболом в ряде немецких клубов. Он играл за «Рот-Вайсс» из Эссена в немецкой региональной лиге. Летом 2013 года полузащитник перешёл в турецкий «Кайсери Эрджиесспор». 2 ноября того же года Керим Авджи дебютировал в турецкой Суперлиге, выйдя на замену в домашнем матче с «Касымпашой».

Вторую половину сезона 2014/2015 футболист на правах аренды провёл за команду первой лиги «Алтынорду». В конце августа 2015 года Авджи перешёл в другой клуб той же лиги «Балыкесирспор», а спустя год — в «Сивасспор», с которым по итогам сезона 2016/2017 вышел в Суперлигу. Сезон 2017/2018 он вновь провёл за «Алтынорду» в первой лиге, при этом забив 16 голов в чемпионате. В середине июля 2018 года Авджи перешёл в «Эскишехирспор», но уже в то же летнее трансферное окно стал футболистом «Газиантепа», с которым по итогам сезона 2018/2019 добился выход в элиту турецкого футбола.

Примечания 

Футболисты Турции
Игроки ФК «Рот-Вайсс» Эссен
Игроки ФК «Кайсери Эрджиесспор»
Игроки ФК «Алтынорду»
Игроки ФК «Балыкесирспор»
Игроки ФК «Сивасспор»
Игроки ФК «Газиантеп»
Игроки ФК «Алтай» Измир
Игроки ФК «Адана Демирспор»
Игроки ФК «Генчлербирлиги»
Игроки ФК «Бандырмаспор»